Příjmení Hock nese více různých osobností:

 Gustav Hock (1837–1902) – rakouský politik německé národnosti
 Marián Hock (* 1992) – český fotbalový obránce
 Paul Hock (1857–1924) – rakouský politik
 Renée Hocková (* 1971) – kanadská judistka
 Theobald Hock (1573–1619) – německý básník, politický lobbista, jeden ze sekretářů Petra Voka z Rožmberka